Казанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Казанское сельское поселение — входит в Таловский район

Краснодарский край 
 Казанское сельское поселение — входит в Кавказский район

Марий Эл 
 Казанское сельское поселение — входит в Сернурский район

Омская область
 Казанское сельское поселение — входит в Любинский район

Орловская область
 Казанское сельское поселение — входит в Ливенский район

Пермский край 
 Казанское сельское поселение — входит в Оханский район

Тюменская область
 Казанское сельское поселение — входит в Вагайский район
 Казанское сельское поселение — входит в Казанский район